Forest Park kan syfta på:

Geografi

USA 

 Forest Park, Georgia, ort, Clayton County, 
 Forest Park, en park i City of Saint Louis, 
 Forest Park, Ohio, en ort 
 Forest Park, Oklahoma, ort, Oklahoma County, 
 Forest Park, Illinois, ort, Cook County, 

Robotskapade USAförgreningar